Ion-Gueorgui Aleksandrovitch Kostev - en russe :  et en anglais :  - (né le  à Salekhard en URSS) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Carrière en club 
En 2007, il débute dans la Pervaïa Liga, le troisième échelon russe avec l'équipe réserve de l'Olimpia Kirovo-Tchepetsk. Il découvre la KHL en 2009 avec le Neftekhimik Nijnekamsk entraîné par Vladimir Krikounov.

Carrière internationale 
Il a représenté la Russie en sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2007-2008|| Olimpia Kirovo-Tchepetsk 2|| Pervaïa Liga || 52|| 4|| 9|| 13|| 71|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2008-2009|| Neftianik Leninogorsk || Vyschaïa Liga || 10|| 1|| 0|| 1|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-2010 || Reaktor || MHL || 15|| 1|| 2|| 3|| 14|| 2|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2009-2010 || Neftekhimik Nijnekamsk || KHL || 34|| 1|| 2|| 3|| 16|| 9|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2010-2011 || Reaktor || MHL || 13|| 3|| 1|| 4|| 22|| 5|| 2|| 2|| 4|| 4
|-
| 2010-2011 || Neftekhimik Nijnekamsk || KHL|| 27|| 0|| 1|| 1|| 22|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=2|2011-2012 || Neftekhimik Nijnekamsk || KHL|| 13|| 0|| 4|| 4|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Dizel Penza || VHL|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012 || Reaktor || MHL || 18|| 2|| 4|| 6|| 20|| 3|| 0|| 0|| 0|| 6
|-
| rowspan=3|2012-2013 || Neftekhimik Nijnekamsk || KHL ||0 || 0|| 0|| 0|| 0|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| Dizel Penza || VHL || 26|| 1|| 1|| 2|| 24|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Ijstal Ijevsk || VHL || 17|| 1|| 2|| 3|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || Roubine Tioumen || VHL || 9|| 0|| 0|| 0|| 0|| 8|| 1|| 1|| 2|| 4
|-
| rowspan=2|2014-2015 || Roubine Tioumen || VHL || 10|| 1|| 2|| 3|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Neftianik Almetievsk || VHL || 25|| 0|| 2|| 2|| 68|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016 || Neftianik Almetievsk || VHL || 24 || 0|| 3|| 3|| 6|| 4|| 0|| 2|| 2|| 0
|-
| 2016-2017 || Dinamo Saint-Pétersbourg  || VHL || 11 || 0|| 0|| 0|| 29|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2016-2017 || HK Almaty || Kazakhstan || 20 || 0|| 3|| 3|| 10|| 4|| 1|| 0|| 1|| 0
|-
| 2017-2018 || Spoutnik Nijni Taguil  || VHL || 22 || 0|| 1|| 1|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2017-2018 || MHK Dubnica  || 1.Liga || 4 || 0|| 4|| 4|| 4|| 3|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
| 2017-2018 || Étoile rouge de Belgrade  || Serbie || 3 || 0|| 0|| 0|| 0|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0

Références 

Naissance en mars 1990
Joueur russe de hockey sur glace
Joueur de l'Olimpia Kirovo-Tchepetsk
Joueur du Neftianik Leninogorsk
Joueur du Neftekhimik Nijnekamsk
Joueur du Dizel Penza
Joueur du Ijstal Ijevsk
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du Neftianik Almetievsk
Joueur du HK Dinamo Saint-Pétersbourg